Kovács Ákos (1903–1980) szobrász
 Kovács Ákos (1943–2014) etnográfus, irodalomtörténész, kultúrantropológus
 Kovács Ákos (1968) énekes, zenész, dalszerző, zeneszerző, költő
 Kovács Ákos (1968) sci-fi-író